Джунайд:

 Джунайд (816/826—ок. 909) — исламский богослов персидского происхождения, родоначальник одного из двух основных течений суфизма.
 Джунайд — арабское имя.